SPW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Spencer (Iowa) (Stati Uniti)